Хай-энерджи () или Hi-NRG — жанр электронной танцевальной музыки, более быстрый и «технонизированный» вариант диско, появившийся в Великобритании в конце 1970-х годов. Для жанра характерны высокий темп, сильный вокал, броский текст, лёгкие, но цепляющие мелодии, доминирование синтезаторного баса и ковбеллов.

История 
Бас-линия «four-on-the-floor», введённая композитором Джорджо Мородером в знаменитой песне «I Feel Love» (1977), исполняемой Донной Саммер, соединилась с более сильным битом. В результате получился устойчивый, монотонный бас с ударными. Эта песня задала ритм Hi-NRG. В 1977 году, давая интервью, Донна Саммер сказала: «Песня стала хитом, потому что она полна энергии» («this song became a hit because it has a high-energy vibe») — так термин high-energy вошёл в музыкальную индустрию. Характерный темп: 130—140 ударов в минуту.

В 1980-х годах термин «high-energy» преобразовался в сокращение «Hi-NRG» и стал обозначать не только высокотемповое диско, но и целый жанр, характеризующийся энергичным секвенсированным синтезатором-стаккато, задающим басовые линии, чаще всего заменяющие хай-хэт, с чередованием резонирующих и приглушённых нот, подчёркивающим высокий темп. Жанру также присуще активное использование звука «клэп» на драм-машинах.

Новый импульс к развитию стиль получил в середине 1980-х годов, когда итало-диско начало эволюционировать в евробит/евродэнс; параллельно «Hi-NRG» оказал влияние на развитие таких жанров как техно и хаус. Многочисленные европейские электронные проекты 1990-х годов исполняли так называемый евро-энерджи.

Представители стиля 

 Bananarama
 
 Бобби Орландо (Bobby Orlando)
 Dead Or Alive
 Дивайн (Divine)
 Донна Саммер (Donna Summer)
 Эвелин Томас ()
 Fancy
 
 Хейзелл Дин (Hazell Dean)
 Лаура Брэниган (Laura Branigan)
 Lime
 Lipps Inc.
 
 New Order
 Майквел Браун ()
 Патрик Каули (Patrick Cowley)
 Мираж
 Пол Паркер (Paul Parker)
 Пол Лекакис ()
 
 Sylvester
 The Flirts
 Trans-X

Примечания 

Электронная музыка
Электронная танцевальная музыка по жанрам